Правителство на Цанков може да се отнася за:

 Правителство на Драган Цанков (1880)
 Правителство на Драган Цанков (1883)
 Правителство на Драган Цанков (1883–1884)
 Правителство на Александър Цанков (1923)
 Правителство на Александър Цанков (1923–1926)